India
 Ahmedabad o Ahmadabad – capoluogo del distretto di Ahmedabad, Gujarat
 Iran
 Ahmadabad – città della provincia di Abyek, nella regione di Qazvin
 Ahmadabad – città della provincia di Ardakan, nella regione di Yazd